Hellerman steht für:

 Hellerman Rocks, Inselgruppe im Palmer-Archipel, Antarktis

Hellerman ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Hellerman (1927–2016), US-amerikanischer Gitarrist, Folksänger, Produzent und Songwriter
 Paul Hellerman, US-amerikanischer Filmproduzent